Флаг муниципального образования Анастаси́евское сельское поселение Славянского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5629.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края выгнутые полосы: двухчастную голубую, ограниченную сверху двумя дугами, смыкающимися посередине нижнего края полотнища, и вплотную к ней жёлтую, ограниченную одной дугой; посередине полотнища, поверх границы жёлтой полосы, воспроизведено полноцветное изображение кубанской девушки держащей в руках жёлтый пучок стеблей с белыми метёлками риса».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Косвенно-гласным элементом символики флага является изображение девушки в костюме кубанской казачки — это девушка Анастасия, в честь которой, согласно легенде, названы станица и поселение. Красно-белые цвета в костюме девушки символизируют красоту, праздник, возвышенные чувства.

Метёлки риса в руках девушки символизируют трудолюбие и указывают на основной вид экономической деятельности в хозяйствах поселения — выращивание «белого кубанского золота» — риса.

Выгнутая оконечность аллегорически указывает на возвышенность, на которой основана станица Анастасиевская — административный центр поселения, а также говорит о древних курганах расположенных на землях поселения.

Река Кубань, вдоль которой расположено поселение и Кубанская низменность, на полях которой выращивается рис хозяйствами поселения, аллегорически отражены расходящимися внизу синими дугами.

Жёлтый цвет на полотнище символизирует сельское хозяйство, величие, богатство и процветание, а также говорит о заслугах жителей сельского поселения.

Синий цвет на полотнище служит символом величия, красоты, искренности, добродетели и благородства.

Зелёный цвет символизирует плодородие, жизнь, здоровье и аллегорически указывает на красивые парки поселения.

Примечания 

Флаги с изображением женщины
Флаги с изображением риса